Gunners bezeichnet:
 FC Arsenal, Spitzname des britischen Fußballvereins 
 Guns N’ Roses, Spitzname der kalifornischen Hard-Rock-Band
 Garrison Gunners, eine der beiden Fußballmannschaften von den Scilly-Inseln

Siehe auch:
 Gunner